Фортуна ліга 2017—2018 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Титул чемпіона за два тури до закінчення чемпіонату вперше здобув Спартак (Трнава).

Учасники та стадіони

Перший раунд 

 
 

 
 
 

 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонська група 

 
  

 
 
 

Позначення:

Результати

Група за виживання 

 

 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 травня 2018

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 травня 2018

|}

Плей-оф за право грати в лізі наступного сезону 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/26 травня 2018

|}

Примітки

Посилання 
 Сторінка ліги на сайті УЄФА  
 Сторінка ліги на сайті ФІФА  
 Фортуна Ліга на soccerway 

2017—2018
Словаччина
Словаччина
2017 у словацькому спорті
2018 у словацькому спорті